Le Correcteur peut désigner :

Le Correcteur (Galley Slave), une nouvelle d'Isaac Asimov, faisant partie du recueil Un défilé de robots
Le Correcteur, un film français réalisé en 1993 par Patrice Ambard.